Il singolare del torneo di tennis Slovak Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Hernych che ha battuto in finale Stéphane Bohli 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Marcel Granollers (semifinali)
 Florent Serra (primo turno)
 Miša Zverev (secondo turno)
 Philipp Petzschner (quarti di finale)

 Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)
 Kristof Vliegen (primo turno)
 Ivo Minář (primo turno)
 Chris Guccione (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2008